Volná myšlenka má několik významů:

 Volná myšlenka – antiklerikální a ateistické hnutí
 Volná myšlenka (časopis) – krajanský časopis vydávaný v USA
 Volné myšlenky (nakladatelství) – nakladatelství v Praze